

Filmes 
 Estado de Sítio (1972), realizado por Costa-Gavras e estrelado por Yves Montand
 The Siege (1998), com Denzel Washington, distribuído em Portugal como Estado de Sítio

Outros usos 
 Estado de Sítio (coleção) — série da editora Boitempo

Ver também 
 Estado de emergência
 Estado de exceção 
 Estado de guerra 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura